Angolachelys es un género extinto de tortuga eucriptódira la cual vivió en Angola durante la época del Turoniense en el Cretácico Superior. La especie tipo es Angolachelys mbaxi. El espécimen holotipo es MGUAN-PA que incluye un cráneo, mandíbula y fragmentos del postcráneo hallados en los Lechos Tadi de la Formación Itombe.

Filogenia  
 
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Mateus et al. (2009).

Referencias

Testudines
Fósiles del Cretáceo
Fósiles de África